Magyar Nemzeti Múzeum, magyar köznyelvi használatban Nemzeti Múzeum
Nemzeti Múzeum (Athén)
Nemzeti Múzeum (Koppenhága)
Nemzeti Múzeum (Krakkó)
Nemzeti Múzeum (Poznań)
Nemzeti Múzeum (Prága)
Nemzeti Múzeum (Ravenna)
Nemzeti Múzeum (Újdelhi)
Nemzeti Múzeum (Varsó)
Nemzeti Múzeum (Wrocław)